Кроу (Crowe и Crow) — фамилия, распространённая в англоязычных странах, а также топоним.

Фамилия 
 
 Кроу, Вик (1932—2009) — валлийский футболист.
 Кроу, Джо (1913—2016) — американский историк и писатель индейского племени кроу.
 Кроу, Джеймс Франклин (1916—2012) — американский популяционный генетик.
 Кроу, Джозеф Арчер (1825—1896) — английский журналист, дипломат и историк искусства.
 Кроу, Кевин (род. 1961) — американский футболист.
 Кроу, Ким (род. 1985) — австралийская гребчиха.
 Кроу, Колин (1913—1989) — британский дипломат.
 Кроу, Кэмерон (род. 1957) — американский режиссёр и сценарист, лауреат премии «Оскар» 2001 года.
 Кроу, Майкл (род. 1942) — британский хоккеист на траве.
 Кроу, Рассел (род. 1964) — австралийский киноактёр, лауреат премии «Оскар» 2000 года.
 Кроу, Рэйчел (род. 1998) — американская певица, актриса и комик.
 Кроу, Тим (род. 1938) — британский психиатр и исследователь.
 Кроу, Тоня (род. 1971) — американская телевизионная актриса.
 Кроу, Чарльз (1867—1953) — канадский стрелок, призёр Олимпийских игр.
 Кроу, Шерил (род. 1962) — американская исполнительница, гитаристка и автор песен, девятикратная обладательница Грэмми.
 Кроу, Эдвард (1877—1960) — британский государственный служащий, дипломат.
 Кроу, Эллисон (род. 1981) — канадская певица, автор песен, гитаристка и пианистка.

Топоним 
 Кроу — индейская резервация, расположенная в Монтане.
 Кроу-Лагун — шлаковый конус в штате Британская Колумбия, Канада.
 Кроу-Лейк — тауншип в Миннесоте, США.
 Кроу-Ривер — тауншип в Миннесоте, США.
 
 Кроу-Уинг-Лейк — тауншип в Миннесоте, США.

Другое 
 Кроу — язык сиуанской семьи.
 Кроу — индейский народ в Северной Америке, говорящий на языке кроу.

См. также 
 Кроу-Крикская резня